Élections municipales espagnoles de 2015
 Élections régionales espagnoles de 2015